Ochotsjevka (district Oktjabrski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Ochotsjevka (district Sjtsjigrovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Ochotsjevka (Voronezj) - dorp in de Russische oblast Voronezj